Ogień i krew – książka G.R.R. Martina
 Fire and Blood – album DVD Manowar